

Sigle 
 To Be Honest  – in inglese, "ad esser sincero"

Codici 
 tbh – codice ISO 639-3 della lingua thurawal